«Бабуся» () — короткометражний фільм відзнятий режисером Хуа Лі. Фільм — учасник міжнародного кінофестивалю Docudays UA.

Опис 
Хуа Лі — уродженець В'єтнаму, який виріс у Канаді. Він веде хроніку своєї подорожі до В'єтнаму, де відвідує далеких родичів на новорічні свята. Фіксує місця й обличчя, одночасно знайомі й чужі, сказане й несказане. Збіг час, проминули кілометри. Яскрава особистість бабусі режисера є одночасно портретом і автопортретом, що зливаються один із одним у мішанині гумору й переживань. Мало-помалу особиста подорож перетворюється на чуттєво-емоційну пригоду, нереальну мозаїку спорідненості, пам'яті та власної ідентичності.

Посилання 
 
 Фільм на сайті  // www.docudays.org.ua

Документальні фільми 2013
Фільми Docudays UA
Документальні фільми Канади